Emilie O'Konor (née le  à Danderyd en Suède) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin.

Biographie

Statistiques 
	
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2004-2005 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2005-2006 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|colspan=13"|
|-
| 2012-2013 || SDE HF || SDHL || 5 || 6 || 4 || 10 || 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || SDE HF || AllEttan || 8 || 6 || 3 || 9 || 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || SDE HF || AllEttan || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || SDE HF || SDHL || 9 || 4 || 2 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Djurgårdens IF || Division 1 féminine || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 14 || 5 || 6 || 11 || 10
|-
| 2015-2016 || Djurgårdens IF || SDHL || 24 || 5 || 10 || 15 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

En équipe nationale 	

|-
| 2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 0 || 2 || 4 || -3 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || -1 ||align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneur personnel 
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en février 1983
Naissance à Danderyd
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse du Djurgårdens IF (hockey sur glace)